Miejscowości w Anglii:
 Hatfield – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Hatfield – miejscowość w hrabstwie Herefordshire
 Hatfield – miasto w hrabstwie Hertfordshire
 Hatfield – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire
 Hatfield – miejscowość w hrabstwie Worcestershire
 Hatfield Peverel – miejscowość w hrabstwie Essex
Miejscowości w USA:
 Hatfield – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Polk
 Hatfield – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Spencer
 Hatfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Hatfield – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Hatfield – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone
 Hatfield – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
 Hatfield – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Hatfield (ang. Hatfield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Hatfield (ang. Hatfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery

Osoby noszące nazwisko Hatfield:

 Charles Mallory Hatfield – zaklinacz deszczu